Alanngorlii bezeichnet:
 Alanngorlii (Insel), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Alanngorlii (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland